18 Літні Олімпійські ігри 1964 проходили в Токіо, Японія, з 10 жовтня по 24 жовтня 1964 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Токіо 1964 — Медальний залік

1964
Літні Олімпійські ігри 1964